186 км, 186-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 186 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Липецкая область). Код 218311
 186 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 637941
 186 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 041424